Dit is een lijst van planetoïden 113901-114000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113901 - || 2002 TX274 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113902 - || 2002 TK276 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113903 - || 2002 TO276 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113904 - || 2002 TQ276 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113905 - || 2002 TV277 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113906 - || 2002 TJ278 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113907 - || 2002 TV278 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113908 - || 2002 TX279 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113909 - || 2002 TC280 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113910 - || 2002 TO280 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113911 - || 2002 TW281 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113912 - || 2002 TD282 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113913 - || 2002 TJ282 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113914 - || 2002 TF284 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113915 - || 2002 TG284 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113916 - || 2002 TJ284 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113917 - || 2002 TJ285 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113918 - || 2002 TD286 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113919 - || 2002 TF286 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113920 - || 2002 TK286 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113921 - || 2002 TZ286 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113922 - || 2002 TD287 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113923 - || 2002 TS287 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113924 - || 2002 TT287 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113925 - || 2002 TD288 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113926 - || 2002 TL288 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113927 - || 2002 TT288 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113928 - || 2002 TF289 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113929 - || 2002 TK289 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113930 - || 2002 TN289 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113931 - || 2002 TP289 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113932 - || 2002 TR289 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113933 - || 2002 TU289 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113934 - || 2002 TD291 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113935 - || 2002 TB292 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113936 - || 2002 TS292 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113937 - || 2002 TM293 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113938 - || 2002 TN294 || 12 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113939 - || 2002 TO294 || 12 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113940 - || 2002 TZ294 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113941 - || 2002 TM295 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113942 - || 2002 TQ295 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113943 - || 2002 TV295 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113944 - || 2002 TP296 || 11 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113945 - || 2002 TU296 || 11 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113946 - || 2002 TE298 || 12 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113947 - || 2002 TT300 || 15 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113948 - || 2002 TZ302 || 11 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (113949) Bahcall || 2002 TV313 || 4 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (113950) Donbaldwin || 2002 TC315 || 4 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (113951) Artdavidsen || 2002 TM349 || 10 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (113952) Schramm || 2002 TM352 || 10 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 113953 - || 2002 UK || 21 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113954 - || 2002 UE1 || 28 oktober 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 113955 - || 2002 UY1 || 28 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113956 - || 2002 UJ3 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113957 - || 2002 UD6 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113958 - || 2002 UH6 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113959 - || 2002 UY6 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113960 - || 2002 UO7 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113961 - || 2002 UB8 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113962 - || 2002 UJ8 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113963 - || 2002 US9 || 26 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113964 - || 2002 UT9 || 26 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113965 - || 2002 UV9 || 26 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113966 - || 2002 UF10 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113967 - || 2002 UO12 || 31 oktober 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 113968 - || 2002 UO13 || 28 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113969 - || 2002 UR13 || 28 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113970 - || 2002 UF15 || 30 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113971 - || 2002 UL15 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113972 - || 2002 UM15 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113973 - || 2002 UP15 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113974 - || 2002 UN17 || 29 oktober 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 113975 - || 2002 UO18 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113976 - || 2002 UM19 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113977 - || 2002 UO19 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113978 - || 2002 UR20 || 28 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113979 - || 2002 UA22 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113980 - || 2002 UH22 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113981 - || 2002 UT22 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113982 - || 2002 UW22 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113983 - || 2002 UZ22 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113984 - || 2002 UN23 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113985 - || 2002 UA26 || 30 oktober 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 113986 - || 2002 UF26 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113987 - || 2002 UO26 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113988 - || 2002 UR26 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113989 - || 2002 UF27 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113990 - || 2002 UF28 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113991 - || 2002 UN28 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113992 - || 2002 UU28 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113993 - || 2002 UG31 || 28 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113994 - || 2002 UN32 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113995 - || 2002 US32 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113996 - || 2002 UA33 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113997 - || 2002 UH33 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113998 - || 2002 UK33 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113999 - || 2002 UO33 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114000 - || 2002 UR33 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten